Hapalosphaeria är ett släkte av svampar. Hapalosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hapalosphaeria